Ноябрьский автобус — система безрельсового маршрутного общественного транспорта города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. Включает в себя автобусное сообщение и маршрутное такси.

История 
Автобусное предприятие было основано в Ноябрьске в 1980 году, до этого автобусы принадлежали предприятиям нефтедобывающей промышленности. Городской автобус начинался с пяти машин и двух маршрутов. К 2012 году количество автобусов на маршрутах увеличилось до 27, а в 2014 году 50 автобусов перевезли свыше 3-х миллионов пассажиров в год по 11-ти маршрутам. На автобусах установлены система спутниковой навигации и безналичной оплаты проезда.

Маршруты 
В настоящее время в городе имеется 13 автобусных маршрутов и 3 маршрута маршрутных такси.

Перевозчики 
Муниципальные маршруты с 2001 года обслуживает Муниципальное унитарное предприятие «Пассажирские перевозки».
Коммерческие маршруты с 2008 года обслуживает ООО «Рузи».

Стоимость проезда 
Стоимость проезда с 1 апреля 2015 года — 25 рублей, для пенсионеров проезд бесплатный. Стоимость проездного билета на месяц — 1250 рублей.
В маршрутном такси стоимость проезда такая же, но льгот нет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МУП «Пассажирские перевозки» города Ноябрьск
 Муниципальное унитарное предприятие «Пассажирские перевозки» на сайте администрации Ноябрьска.
 Расписание автобусов МУП «Пассажирские перевозки» города Ноябрьск 

Автобусные системы России
Транспорт Ноябрьска